Isoterma (Cartografia), corba que uneix els vèrtexs, en un plànol cartogràfic, que presenten les mateixes temperatures en la unitat de temps considerada.
 Isoterma, en termodinàmica, corba d'un diagrama p-V per un procés isotèrmic
 Isoterma d'adsorció, corba que indica la quantitat de substància adsorbida per una substància adsorbent en funció de la pressió (gasos) o la concentració (dissolucions), a una temperatura constant.